Gorée, een Senegalees eiland op vier kilometer van Dakar
 Goree (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas